Mladenović, ou Mladenovic, est un patronyme d'origine slave, notamment porté par :
 Branko Mladenović, noble serbe du , fondateur de la dynastie Branković ;
  ;
 Filip Mladenović (né en 1991), footballeur international serbe ;
 Kristina Mladenovic (née en 1993), joueuse de tennis française, fille de Dragan Mladenović ;
 Mladen Mladenović (né en 1964), footballeur croate.